Porcja (księżyc) – księżyc krążący wokół planety Uran
 Porcja (postać) – bohaterka sztuki Kupiec wenecki Williama Shakespeare'a
 Porcja (wojsko) – jednostka obrachunkowa żołdu w armii Polski przedrozbiorowej